«Need ei vaata tagasi… Osa 1» — компіляція естонського гурту «Ruja». Випущено в 1999 році лейблом «Melodija».

Track listing

CD1: Parandamatu 
 Õhtunägemus (Rannap/Juhan Viiding) — 4:03 (1972)
 Tsepeliini triumf (Rannap/Viiding) — 6:14 (1971)
 Rukkilõikus (Traditional/Viiding) — 3:41 (1972)
 Nii vaikseks kõik on jäänud (Rannap/Ernst Enno) — 3:31 (1971)
 Noore fotograafi uppumine (Rannap/Viiding) — 3:31 (1973)
 Pajats (Rannap/Rimmel) — 2:31 (1973)
 Enne seda suurt nalja (Rannap/Viiding) — 1:42 (1973)
 Parandamatu (Rannap/Viiding) — 2:25 (1973)
 Vana auruvedur (Rannap/Eha Lättemäe) — 3:30 (1974)
 Ikaros (Rannap/Ilus) — 4:09 (1975)
 Ah, ma teadsin… (Rannap/Heiti Talvik) — 2:41 (1973)
 Laul näidendist «Protsess» (Rannap/Komissarov) — 3:45 (1975)
 Tütarlaps kloaagis (Rannap/Viiding) — 2:24 (1972)
 Sügispäev (Rannap/Sinervo) — 3:23 (1973)
 Ülemlaul (Rannap/Viivi Luik) — 4:57 (1973)
 Need ei vaata tagasi (Rannap/Enno) — 3:59 (1971)
 Kel on laulud laulda (Rannap/Hando Runnel) — 3:38 (1979)
 Must lind (Rannap/K. E. Sööt) — 5:33 (1981)
 Eesti muld ja Eesti süda (Rannap/Lydia Koidula) — 3:26 (1982)

CD2: Üle müüri 
 Mis saab sellest loomusevalust? (Nõgisto/Alliksaar) — 7:33 (1976)
 Ei mullast (Kappel/Runnel) — 2:43 (1978)
 Avanemine (Tüür/Erkki-Sven Tüür) — 4:19 (1978)
 Üleminek (Nõgisto) — 1:55 (1976)
 Laul teost (Kappel/Viiding) — 2:24 (1977)
 Klaperjaht (Kappel/Viiding) — 1:11 (1976)
 Põhi, lõuna, ida, lääs… (Nõgisto/Viiding) — 6:05 (1978)
 Isamaa (Kappel/Runnel) — 1:07 (1977)
 Ajaloo õppetund (Nõgisto/Viiding) — 2:32 (1978)
 Elupõline kaja (Nõgisto/Viiding) — 4:49 (1978)
 Omaette (Nõgisto/Viiding) — 2:40 (1978)
 Ha, ha, ha, ha (Nõgisto/Viiding) — 4:15 (1978)
 Keldrikakand (Kappel/Runnel) — 0:58 (1977)
 Perekondlik (Rannap/Runnel) — 3:38 (1979)
 Miks on teile jumalat vaja? (Peeter Volkonsk]/Mati Unt) — 3:19 (1979)
 Kassimäng (Nõgisto) — 2:49 (1977)
 Läänemere lained (Nõgisto/Juhan Liiv) — 3:13 (1977)
 Üle müüri (Nõgisto/Viiding) — 3:39 (1977)
 Kaks pihtimust (Kappel/Alender) — 7:44 (1976)
 Ahtumine (Kappel/Артур Алліксаар) — 8:03 (1976)

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 1999
Альбоми Ruja